Museo Frisón puede referirse a los siguientes museos:

 Museo Frisón, museo de Leeuwarden, provincia de Frisia, Países Bajos.
 Museo Frisón, museo de Niebüll, distrito Frisia Septentrional, Schleswig-Holstein, Alemania.
 Museo de las Frisias, museo de la isla frisia septentrional de Föhr, Schleswig-Holstein, Alemania.
 Museo de Frisia Occidental, museo de Hoorn, en la región neerlandesa de Frisia Occidental.
 Museo Frisón de Agricultura, museo sobre agricultura frisona occidental, Leeuwarden, provincia de Frisia, Países Bajos.